Гарбе () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Гарбе, Герберт (1888—1945) — немецкий скульптор.
 Гарбе, Детлеф (род. 1956) — немецкий историк, директор мемориала «Нойенгамме».
 Гарбе, Рихард фон (1857—1927) — немецкий индолог, профессор.